Merom – città della Contea di Sullivan, Indiana  (Stati Uniti d'America)
Merom – nome in codice della versione mobile del processore Intel Core 2 Duo.